Schwarzöd ist der Ortsname von

 Schwarzöd (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzöd (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schwarzöd (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Schwarzenöd